Джалани Карл Таваи (, 28 сентября 1996, Инглвуд, Калифорния) — профессиональный американский футболист самоанского происхождения, выступающий на позиции лайнбекера в клубе НФЛ «Детройт Лайонс».

Биография

Любительская карьера 
Джалани Таваи родился 28 сентября 1996 года в Инглвуде в Калифорнии. Один из шести сыновей в семье. Его старший брат Джей Ар профессиональный футболист, известен по выступлениям в НФЛ и КФЛ. Во время учёбы в школе Мира-Коста в Манхэттен-Бич Джалани занимался волейболом и лёгкой атлетикой, играл в регби. В составе футбольной команды выиграл чемпионат штата 2014 года. После окончания школы интерес к нему проявляли спортивные программы нескольких университетов. В феврале 2014 года Таваи подтвердил намерение продолжить обучение и карьеру в Гавайском университете.

Сезон 2014 года Таваи провёл в статусе освобождённого игрока, начав выступления в чемпионате NCAA на второй год обучения. В дебютном для себя сезоне принял участие в тринадцати матчах, одиннадцать из которых начал в стартовом составе на позиции внешнего лайнбекера. В одной из игр также выполнял функции пантера. В 2016 году его перевели на место центрального лайнбекера. Джалани сыграл во всех четырнадцати матчах сезона, по его итогам попал в символическую сборную звёзд конференции Маунтин Вест и вошёл в число номинантов на награду Лучшему полинезийскому игроку студенческого чемпионата.

В 2017 году Таваи сыграл в двенадцати матчах, войдя в десятку лучших игроков сезона по общему количеству захватов (124) и их числу в среднем за игру (10,3). В последнем году игры за университет он провёл всего восемь игр, досрочно завершив сезон из-за травмы. Два года подряд его признавали Самым ценным игроком защиты «Рейнбоу Уорриорз». Студенческую карьеру Джалани завершил с 391 захватом, вторым результатом в истории колледжа.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2019 года Таваи был выбран клубом «Детройт Лайонс» под общим 43 номером. К достоинствам игрока относили его игровой интеллект и инстинкты, привычку просматривать большое количество видеозаписей с играми соперников. Минусами называли проблемы при игре в персональном прикрытии, невысокую скорость и недостаток игровой дисциплины, выражающийся в потере концентрации. Контракт с командой Джалани подписал в начале мая 2019 года.

В регулярном чемпионате 2019 года Таваи принял участие в пятнадцати играх, в среднем проводя на поле от 35 до 40 розыгрышей в каждом. По оценкам сайта Pro Football Focus он стал самым универсальным лайнбекером «Детройта», успешно действуя в различных игровых ситуациях. Отдельно отмечался его перехват в игре против «Бакканирс», подчеркнувший улучшение его игры в прикрытии. На шестнадцатой игровой неделе Джалани получил травму плеча и досрочно завершил сезон.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Гавайского университета
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Детройт Лайонс»